Саня Лопес (, , настоящее имя Шайра Ленн Осуна Роберто ()) — филиппинская актриса. Она добилась национальной известности благодаря роли Данаи в телесериале «Энкантадия», которую она воплотила в общей сложности в 218 эпизодах, и роли Анжелы Алонсо в 164 эпизодах в «Хаплосе».

Биография 
Она выросла со своим старшим братом  в Малолосе, Булакан. Она дочь Марлин Роберто и Рамиля Роберто. В 1997 году её отец умер от сердечного приступа. В 14 лет Лопес познакомилась с телепродюсером и менеджером Германом Морено, которого считала отцом. Позже Морено дал ей сценический псевдоним Саня.

Благодаря связям Морено Лопес сделала шаг в телевизионный бизнес. Впервые она получила известность благодаря съёмкам в телесериале «». Её национальный прорыв произошёл с телесериалами Encantadia, Haplos, Cain at Abel и Dahil sa pag-ibig.

Примечания

Ссылки 
 
 Саня Лопес в Instagram

Актрисы Филиппин
Фотомодели Филиппин
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами